Vigny heißen die Orte in Frankreich

 Vigny (Moselle)
 Vigny (Val-d’Oise)
 Champagne-Vigny, Gemeinde im Département Charente
 Vigny, Ortschaft in der Gemeinde Jonzier-Épagny im Département Haute-Savoie

Vigny ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred de Vigny (1797–1863), französischer Schriftsteller
 Benno Vigny (1889–1965), deutsch-französischer Schriftsteller
 Johann Karl Magdalena von Vigny (1777–1846), königlich preußischer Generalmajor 
 Pierre Vigny (1869–??), Schweizer Kampfkunst-Meister